Доментий, Доментиан — мужское личное имя.

Носители:
 Доментий I (XVI век) — католикос-патриарх Восточной Грузии (Мцхетский) в 1556—1560 годах.
 Доментий II (XVI—XVII века) — католикос-патриарх Восточной Грузии (Мцхетский) в 1595—1610 годах.
 Доментий III (XVII век) — католикос-патриарх Восточной Грузии (Мцхетский) в 1660—1676 годах.
 Доментий IV (1676—1741) — католикос-патриарх Восточной Грузии (Мцхетский) в 1705—1741 годах.